Burdach är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Burdach (1776–1847), tysk anatom och fysiolog
 Konrad Burdach (1859–1936), tysk filolog